Maria de Fátima (auch Maria Fátima) ist eine weibliche Vornamenskomposition, die im portugiesischen und spanischen Sprachraum verwendet wird und sich auf den portugiesischen Wallfahrtsort Fátima und die dortige Marienerscheinung bezieht.

Folgende Personen tragen diesen Namen:
 Maria de Fátima Belo (* 1952), osttimoresische Politikerin
 María de Fátima Geraldes (* 1953), dominikanische Pianistin
 Maria de Fátima Gomes Nogueira (* 1957), brasilianische Popsängerin, siehe Joanna (Sängerin)
 Maria de Fátima Mendonça (* vor 1975), mosambikanische Schriftstellerin
 Maria de Fátima (Sängerin, 1956) (* 1956), portugiesische Jazzsängerin
 Maria de Fátima (Sängerin, 1961) (* 1961), portugiesische Fadosängerin

Weiblicher Vorname